Tablica ispod daje informacije o Katoličkoj Crkvi po državama.

Metodologija
Većina informacija preuzeta je iz CIA Factbook.

Premae CIA Factbook, pet država s najvećim brojem katolika su:
 
 
 
 
 

Država s najvećim udjelom katolika (100%) je Vatikan.

Prema godišnjaku Annuario Pontificio iz 2013., broj katolika na kraju 2011. u cijelom svijetu iznosio je oko 1.21 milijardu.

Neka druga istraživanja se ne poklapaju s CIA Factbook. Prema istraživanju brazilskog instituta Datafolha, postotak katolika u Brazilu je samo 57%, dok je CIA objavila 64.63%. Popis u Meksiku 2010. je također pokazao odstupanja od CIA Factabook, i prema popisu je bilo 83.9% katolika u Meksiku. - dok u CIA Factbook stoji 91.89%.

Informacije o broju katolika po državama

Po regijama
Postotci prezentirani u tablicama ispod dobiveni su korištenjem podataka iz tablice iznad. Postotci prezentirani u 4. kolumni predstavljaju postotak katoličkog stanovništva regije (broj katolika u regiji * 100/ukupnog stanovništva regije). Zadnja kolumna prezentira postotak katolika u osdosu na cjelokupnu svjetsku katoličku populaciju (broj katolika u regiji * 100/ukupnog broja katolika u svijetu).

Afrika

Sjeverna i Južna Amerika

Azija

Europa

Bliski istok

Oceanija

Izvori

Katoličanstvo